Straße des Friedens ist der Name folgender Straßen:
 Straße des Friedens in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in Pappritz (Dresden)
 Straße des Friedens in Erfurt, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Brühlervorstadt
 Straße des Friedens in Gera, siehe Liste der Kulturdenkmale in Gera
 Straße des Friedens in Haldensleben, siehe Liste der Kulturdenkmale in Haldensleben
 Straße des Friedens in Laage, siehe Liste der Baudenkmale in Laage
 Straße des Friedens in Lindow (Mark), siehe Liste der Baudenkmale in Lindow (Mark)
 Straße des Friedens in Neu Kaliß, siehe Liste der Baudenkmale in Neu Kaliß
 Straße des Friedens (Radebeul)
 Straße des Friedens in Röbel/Müritz, siehe Liste der Baudenkmale in Röbel/Müritz
 Straße des Friedens in Ruhner Berge-Marnitz, siehe Liste der Baudenkmale in Ruhner Berge
 Straße des Friedens in Vollrathsruhe, siehe Liste der Baudenkmale in Vollrathsruhe
 Straße des Friedens in Wöbbelin, siehe Liste der Baudenkmale in Wöbbelin

Straße des Friedens steht für:
 Straße des Friedens (Kunstprojekt)

Siehe auch:
 Friedensallee
 Friedenstraße
 Friedensstraße
 Friedensweg (Begriffsklärung)
 Friedenswege